Миколаївська друга волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття.
 Миколаївська друга волость — Ананьївського повіту Херсонської губернії;
 Миколаївська друга волость — Херсонського повіту Херсонської губернії;
 Миколаївська друга волость — Вовчанського повіту Харківської губернії.

Див. також 
 Миколаївська перша волость
 Миколаївська волость